Wifried Sanou (Bobo-Dioulasso, 16 de março de 1984) é um futebolista profissional burkinense, atua como atacante.

Carreira 
Sanou representou o elenco da Seleção Burquinense de Futebol no Campeonato Africano das Nações de 2013.

Títulos 
 Burkina Faso
 Campeonato Africano das Nações: 2013 - 2º Lugar.

Ligações externas 
Perfil em Ogol

Futebolistas de Burquina Fasso
Futebolistas do Football Club Sion
Futebolistas do Sport-Club Freiburg
Futebolistas do 1. FC Köln
Futebolistas do Urawa Red Diamonds
Futebolistas do Kyoto Sanga Football Club
Jogadores da Seleção Burquinense de Futebol
Jogadores da Copa das Nações Africanas de 2002
Jogadores da Copa das Nações Africanas de 2010
Jogadores da Copa das Nações Africanas de 2013